El nombre de Catedral del Espíritu Santo (o del Santo Espíritu) es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como catedrales en honor al Espíritu Santo en: 

 Catedral del Espíritu Santo, en Divinópolis

 Catedral del Espíritu Santo, en Santiago de Chile

 Catedral del Espíritu Santo, en Tarrasa

 Catedral del Espíritu Santo, en Bismarck

 Catedral del Espíritu Santo en Quetzaltenango

 Catedral del Espíritu Santo, en Denpasar

 Catedral del Espíritu Santo, en Mombasa

 Catedral del Espíritu Santo, en Gbarnga

 
 Catedral del Espíritu Santo, catedral de Nuevo Laredo

 
 Catedral del Espíritu Santo, en Hradec Králové

 
 Catedral del Espíritu Santo, en Palimé

 Catedral del Espíritu Santo, catedral de Estambul.